Vinyl (von  und , ‚Materie‘) bezeichnet:

 den Ethenyl-Rest, siehe Vinylgruppe
 Polyvinylchlorid (PVC), Kunststoff, dessen Monomer eine Vinylgruppe enthält
 Schallplatte, umgangssprachlich, weil sie seit 1948 aus Polyvinylchlorid hergestellt wird
 Vinyl (Film), einen Film von Andy Warhol aus dem Jahr 1965
 Vinyl (Fernsehserie), eine Fernsehserie von Terence Winter aus dem Jahr 2016